Кубок Лібертадорес 2018 — 59-й розіграш головного клубного футбольного турніру Південноамериканської конфедерації футбола (КОНМЕБОЛ).  Рівер Плейт вчетверте здобув титул переможця турніру.

Розклад матчів

Кваліфікаційні раунди

Перший раунд 

|-
|colspan="5" style="background-color:#99CCCC" align=center|23/27 січня 2018

|}

Другий раунд 

|-
|colspan="5" style="background-color:#99CCCC" align=center|31 січня/7 лютого 2018

|-
|colspan="5" style="background-color:#99CCCC" align=center|1/8 лютого 2018

|-
|colspan="5" style="background-color:#99CCCC" align=center|2/9 лютого 2018

|}

Третій раунд 

|-
|colspan="5" style="background-color:#99CCCC" align=center|14/21 лютого 2018

|-
|colspan="5" style="background-color:#99CCCC" align=center|15/22 лютого 2018

|-
|colspan="5" style="background-color:#99CCCC" align=center|16/23 лютого 2018

|}

Груповий етап

Група A

Група B

Група C

Група D

Група E

Група F

Група G

Група H

Плей-оф

1/8 фіналу 

|}

1/4 фіналу 

|}

1/2 фіналу 

|}

Фінал 

|}

Перший матч

Повторний матч

Див. також 
 Південноамериканський кубок 2018

Посилання 
 Кубок Лібертадорес 2018 , CONMEBOL.com 
 Кубок Лібертадорес на soccerway

2018
2018 у футболі